Тауресијум (, ), древни антички и средњовековни (римски и византијски) град чији су остаци лоцирани на локалитету Градиште () изнад села Таор, испред улаза у Таор клисуру и 20 km југоисточно од града Скопља. Овај древни град је претпостављено место рођења чувеног византијског цара Јустинијана I (483—565).

На локалитету су откривени остаци водовода, некропола из касне антике, дио мраморне бисте, и кованице римских владара између 4. и 6. века. У близини локалне цркве пронађени су камени ступови ранохришћанске базилике.

Досадашња (новија) археолошка ископавања су потврдила постојање једног утврђеног насеља из 6. века, како је то уосталом и записао Прокопије. Исто тако пронађени су и остаци једног друмског утврђења код данашњег села Бадер 4. - и 6. века, неки стручњаци су уверени да би то морала бити Прокопијева - Бадериана, тим више што име оба локалитета нису славенског порекла.

Спољашње везе 

Римски градови
Римска археолошка налазишта
Археолошка налазишта у Северној Македонији
Општина Зелениково